Bénédicte Janine Kacou Diagou (1973-), une femme d'affaires ivoirienne ;
 Jean-Baptiste Gomont Diagou, un homme politique ivoirien ;
 Jean Kacou Diagou (1948-), un homme d’affaires ivoirien.